Шадрины — старинный русский дворянский род.

Род внесён в I часть родословной книги.

Происхождение и история рода 
Ведёт своё происхождение от якутского казака, убитого около середины XVII века в сражении против сибирских инородцев, Ивана Шадрина, сына которого, Петра Ивановича, Пётр Великий пожаловал (1709) «в дети боярские». 

Вероятно, что род Шадриных намного древнее, чем это отмечено в ЭСБЕ/Шадрины. 

 В родословной росписи Воронцовых и Вельяминовых записан Иван Васильевич Шадра-Вельяминов, у которого был сын бездетный боярин Василий  Иванович Шадрин и записан он, во множественном числе: .... Ивановы дети Шадрина. Вполне возможно, что в росписи отмечен только один, значимый представитель рода. 
 В родословной росписи Беклемишевых записан дважды Иван Шадра, происхождением от разных представителей рода и только один указан бездетным.

При осаде г. Великих Лук польским королём Стефаном, погиб Упрям Григорьевич Шадрин (1581).

Арзамасский сын боярский Иван Девятого Шадрин подал челобитную (1647) о записи за ним выслуженной вотчину его отца Девятого Фролова Шадрина, деревни Камкино с пустошами в Ичаловском стане Арзамасского уезда, владели по жалованной грамоте (1618/19).  

Примечание: Приведённый ниже список "Известные представители" опровергает происхождение рода от якутского казака и род ведёт своё происхождение от воеводы г. Тюмени Ивана Титовича Шадрина и его сын Пётр Иванович не мог быть пожалован в Дети боярские, т.к. за 17 лет до этого он был пожалован пожизненным титулом Московский дворянин, что отмечено в Боярской книге.

Известные представители 

 Шадрин Девятый Смолин — арзамасский городовой дворянин (1627-1629).
 Шадрин Иван Тимофеевич — воевода в Царёвококшайске (1649-1651).
 Шадрин Иван Титович — воевода в Тюмени (1656-1715)..
 Шадрин Пётр Иванович — московский дворянин (1692).
 Шадрин Владимир Петрович — жилец, драгун эскадрона В.П. Шереметьева (1712-1713)

См. также 

 Шадрино - топоним в России

Литература

Примечания